Новак Ђоковић је трећи пут освојио титулу. У финалу је савладао Роџера Федерера са 7:6(7:1), 6:7(10:12), 6:4, 6:3.

Носиоци

Горња половина

Група 1

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ж. Соуза
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=63
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= В. Естреља Бургос
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Б. Бекер
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Клижан
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=77
| RD1-score05-5=11
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф. Вердаско
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=65
| RD1-score06-5=13

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  Д. Села
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Д. Тим
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Т. Робредо
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Џ. Милман
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Јанг
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Багдатис
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Л. Броуди
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Матошевић
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=3

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= О. Зебаљос
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= Д. Гофен
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= С. Вавринка
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В. Естреља Бургос
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ф. Вердаско
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= Д. Тим
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=4

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= Џ. Милман
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=2
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Багдатис
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Л. Броуди
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= Д. Гофен
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= С. Вавринка
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ф. Вердаско
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Д. Гофен
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

 Група 4 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Г. Димитров
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ф. Делбонис
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Л. Лацко
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=1
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= С. Џонсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=77
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Џ-П. Смит
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=64
| RD1-score06-4=4
| RD1-score06-5=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Л. Савил
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08= 21
| RD1-team08= Р. Гаске
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=26
| RD1-team09= Н. Кириос
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=78
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Шварцман
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=66
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Х. Монако
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= Ф. Мајер
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Д. Лајовић
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=2
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= Т. Хас
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Химено-Травер
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=64
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= М. Раонић
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=77
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Г. Димитров
| RD2-score01-1=710
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=77
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С. Џонсон
| RD2-score02-1=68
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=62
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= Р. Гаске
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=26
| RD2-team05= Н. Кириос
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Х. Монако
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= Т. Хас
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=77
| RD2-score07-4=64
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= М. Раонић
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=65
| RD2-score08-4=77
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Г. Димитров
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=21
| RD3-team02=| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=26
| RD3-team03= Н. Кириос
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=77
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= М. Раонић
| RD3-score04-1='''7
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=63
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=21
| RD4-team01=

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2015.
Вимблдон — мушкарци појединачно